Chong – cognome coreano
Heman Chong (1977) – artista, scrittore e curatore artistico malese
Lim Kee Chong (1960) – ex arbitro di calcio mauriziano
Rae Dawn Chong (1961) – attrice canadese
Robbi Chong (1965) – attrice canadese
Saniya Chong (1994) – cestista statunitense
Tahith Chong (1999) – calciatore olandese
Tommy Chong (1938) – attore, comico, regista, sceneggiatore e musicista canadese naturalizzato statunitense
Chŏng Ch'ŏl (1536-1593) – politico e poeta coreano